Майкл Стенлі Віттінгем (;  22 грудня 1941, Англія) — британо-американський хімік, один з творців літій-іонних батарей. Лауреат Нобелівської премії з хімії 2019 року разом з Джоном Гудінафом та Акірою Йосіно..

Біографія 
Закінчив бакалаврат, магістратуру та аспірантуру (1968) Оксфордського університеті. До 1972 року був постдоком в Стенфордському університеті. З 1972 до 1984 року працював в Exxon Research & Engineering Company. Потім 4 роки працював на Schlumberger. Пізніше став професором Бінгемтонського університету.

Віттінгем є одним з дослідників літій-іонних батарей, зокрема він розробив концепцію електродної інтеркаляції. Цим напрямком він почав займатися під час роботи в нафтових компаніях.

Праці

Статті

Примітки

Посилання 
 Біографія на сайті університету Бінгемтона 

Хіміки США
Британські хіміки
Лауреати Нобелівської премії з хімії
Британські лауреати Нобелівської премії
Лауреати Нобелівської премії з США
Британські емігранти до США